Paelopatides confundus är en sjögurkeart som först beskrevs av Jakob Gustaf Gösta Theel 1882.  Paelopatides confundus ingår i släktet Paelopatides och familjen slangsjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slangsjögurkor
confundus